Лонгина (Longina) е име на:

 Женско име на фамилията Касии, клон Лонгин
 Касия Лонгина (* 35), дъщеря на Юния Лепида и Гай Касий Лонгин (юрист), съпруга на Гней Домиций Корбулон
 Домиция Лонгина (53-126), дъщеря на Гней Домиций Корбулон и Касия Лонгина; римска императрица, съпруга на Домициан
 Лонгина, дъщеря на Флавий Лонгин (консул 486 г.) и Валерия